Воронцо́в, Михаи́л: Воронцов, Михаил Александрович (1900—1986) — один из руководителей советской военно-морской разведки, вице-адмирал.
 Воронцов, Михаил Егорович (1914—1974) — Герой Советского Союза.
 Воронцов, Михаил Иванович (1934—2017) — актёр Театра имени Евг. Вахтангова.
 Воронцов, Михаил Илларионович (1714—1767) — граф, государственный деятель и дипломат. Брат Романа Илларионовича Воронцова.
 
 Воронцов, Михаил Яковлевич (род. 1962) — предприниматель, чиновник, спортивный функционер